Крн (; ) — гора на юго-западе Юлийских Альп, на северо-западе Словении. Расположена в примерно 50 километрах от Адриатического моря. К западу от вершины горы течёт река Соча, река Лепеница — к северо-востоку, а река Толминка — к юго-западу.

На южном склоне, расположены небольшие деревни , , ,  и . На северной стороне находится озеро Крн, самое большое ледниковое озеро в Словении.

Во время Первой мировой войны в районе горы, происходила Битвы при Изонцо, в ходе которой, 16 июня 1915 года, 3-й альпийский полк захватил гору Крн.

Среди флоры в восточной части хребта горы, встречается растения вида Вудсия — Woodsia puchella.

Галерея

Примечания

Источники 

 
  - Total pages: 409 
  - Total pages: 496

Литература 

 Planinski vodnik Julijske Alpe, PZS, 2003, 
 Andrej Stritar, Vodnik Julijske Alpe — Gore nad Sočo, 1997, 

Горы Словении
Горные вершины — двухтысячники
Южные Известняковые Альпы